Kända personer som har avlidit under 2018 kan syfta på

 Avlidna 2018 (januari–juni) – personer som har avlidit under det första halvåret 2018
 Avlidna 2018 (juli–december) – personer som har avlidit under det andra halvåret 2018

Se även 
 :Kategori:Avlidna 2018 – en fullständigare förteckning (kategori)

Externa länkar 
 
 Dödsnotiser 
 Dödsnotiser i New York Times 

 
Avlidna
Avlidna 2018